Ordet vold har flere betydninger eller specialiseringer:

 Vold – en handlingstype
 Voldanlæg – en fysisk konstruktion
 Vold (nordisk mytologi)